Mundel ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Mundel (* 1959), deutsche Theaterregisseurin und Intendantin
 Charlotte Mundel, verheiratet Charlotte Wahl (1817–1894), deutsche Philanthropin
 Herbert Mundel (1901–1974), deutscher Maler und Zeichner
 Jennifer Mundel (* 1962), südafrikanische Tennisspielerin

Siehe auch
 Mündel
 Mundell